РВД-14 Цапля () — польский ближний разведчик, корректировщик и самолёт связи, одномоторный моноплан-парасоль смешанной конструкции с неубирающимся шасси. Спроектирован в исследовательском центре «Досвядзальне Варштаты Лотничи» (DWL) под руководством Станислава Рогальского и Ежи Джевецкого. Первый полёт опытного самолёта состоялся в декабре 1935 года. Серийное производство начато в 1938 году на заводе LWS (Люблинска вытворня самолётов). Производство прекращено в феврале 1939 года.

Самолёт состоял на вооружении польских ВВС с 1939 года (на эти машины были перевооружены эскадрильи №№13, 23, 33, 53 и 63), а также румынских ВВС (небольшая часть перелетевших самолётов, после окончания польской кампании вермахта).

См. также 
сопоставимые самолёты:
 Heinkel He 46
 Henschel Hs 126
 Breguet 270
 Potez 390

Источники 

 Andrzej Glass (1977): "Polskie konstrukcje lotnicze 1893–1939" (Polish aviation constructions 1893–1939), WKiŁ, Warsaw
 Wojciech Mazur (2014): "Samoloty RWD.14 i LWS.3", series Wielki Leksykon Uzbrojenia Wrzesień 1939 no.39, Edipresse, Warsaw, 
 Leszek Dulęba, Andrzej Glass: Samoloty RWD. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1983, s. 118-119. ISBN 83-206-0315-3.
 Andrzej Morgała: Samoloty wojskowe w Polsce: 1924-1939 [T. 2]. Warszawa: Wydawnictwo „Bellona”, 2003. ISBN 83-11-09319-9.
 Witold Szewczyk: Samoloty na których walczyli Polacy. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1988, s. 75-78. ISBN 83-206-0738-8.
 Kosztowna pomyłka? Geneza lotnictwa towarzyszącego w Polsce, „Lotnictwo” nr 4(2011) s. 88-93 ISSN 1732-5323.
 Tadeusz Chyliński. W: Andrzej Glass: Słownik biograficzny techników polskich. T. XIV. Warszawa: NOT, 2003.
 Rafał Chyliński: Moja pasja lotnictwo.Życie i działalność Tadeusza Chylińskiego dla Polskiego Lotnictwa w świetle dokumentów. Warszawa: Agencja Wydawnicza CB, 2017, s. 852. ​ISBN 978-83-7339-166-6​ oraz Tom 2 ​ISBN 978-83-7339-167-3

Ссылки 

Самолёты Польши
Самолёты RWD
Разведывательные самолёты Второй мировой войны